Textilinita es un género de foraminífero bentónico considerado un sinónimo posterior de Textularia de la subfamilia Textulariinae, de la familia Textulariidae, de la superfamilia Textularioidea, del suborden Textulariina y del orden Textulariida. Su especie tipo era Textilinita cognita. Su rango cronoestratigráfico abarca desde el Tarantiense (Pleistoceno superior) hasta la Actualidad.

Clasificación 
Textilinita incluía a las siguientes especies:

 Textilinita cognita
 Textilinita foeda
 Textilinita jurassica
 Textilinita procera
 Textilinita ripleyensis

Bibliografía 

Géneros de Textulariida
Géneros de foraminíferos aglutinados
Géneros de foraminíferos bentónicos